В парному розряді жіночого тенісного турніру Avon Championships of Detroit 1980, що проходив у рамках Туру WTA 1980, Біллі Джин Кінг і Ілана Клосс виграли титул, у фіналі перемігши пару Кеті Джордан і Енн Сміт 3-6, 6-3, 6-2.

Сіяні пари 

 Бетті Стов /  Венді Тернбулл (півфінал)
 Біллі Джин Кінг /  Ілана Клосс (чемпіонки)
 Кеті Джордан /  Енн Сміт (фінал)
 Грір Стівенс /  Вірджинія Вейд (півфінал)

 Шеррі Екер /  Бетті-Енн Дент (1-ше коло)
 Даянн Балестрат /  Террі Голледей (чвертьфінал)
 Кейт Летем /  Пем Вайткросс (1-ше коло)
 Регіна Маршикова /  Бетсі Нагелсен (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Virginia Slims of Detroit